The Colour of Magic označuje více děl, která se týkají humorné fantasy ságy Zeměplocha britského spisovatele Terryho Pratchetta:
 The Colour of Magic – originální anglický název románu Barva kouzel (1983)
 The Colour of Magic (počítačová hra) – počítačová hra na motivy románu (1986)
 The Colour of Magic nebo Terry Pratchett's The Colour of Magic – originální anglický název dvojdílného televizního filmu Barva kouzel (2008) na motivy románů Barva kouzel a Lehké fantastično